

Волостновка — село, Кугарчинський район, Башкортостан
 Волостновка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область